Henri Pérus, entraîneur de football français
 Pierre Pérus (1910-1988), homme politique français

Voir aussi